Der Begriff Controller wird in folgenden Bereichen verwendet:

 als Berufsbezeichnung, siehe Controlling
 im Bereich von Hardware für Computer zur Steuerung oder Regelung, siehe Controller (Hardware)
 Eingabegerät für Videospiele, siehe Gamecontroller
 in der Luftfahrt als Kurzform des englischen Begriffs Air traffic controller, siehe Fluglotse
 in der Informatik
 als Teil des Architekturmusters Model View Controller
 als Muster bei GRASP
 bei Netzwerken siehe Domain Controller
 im Elektromaschinenbau ein Elektromotoren-Schaltwerk, siehe Kontroller
 in der Role and Reference Grammar Bezeichnung für ein syntaktisches Element, das typischerweise Informationen für einen Pivot liefert

Siehe auch:
 Kontrolleur
 Kontroll 
 Control
 Kontrolle